Laskowitz ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Laskowitz (Groß Lassowitz), Dorf der Gemeinde Gross Lassowitz, Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Opole
 Laskowice, Stadtteil der Doppelstadt Jelcz-Laskowice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Laskowice (Jeżewo), Dorf der Landgemeinde Jeżewo, Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Laskowice (Prabuty), Ortsteil der Gemeinde Prabuty, Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern